Preciado ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Preciado (* 1997), ecuadorianischer Leichtathlet
 Ángelo Preciado (* 1998), ecuadorianischer Fußballspieler
 Ayrton Preciado (* 1994), ecuadorianischer Fußballspieler 
 Jaime Preciado (* 1986), US-amerikanischer Rockmusiker und Musikproduzent
 Juan Gil Preciado (1909–1999), mexikanischer Politiker
 José María Preciado y Nieva (1886–1963), spanischer Geistlicher und Apostolischer Vikar von Darién
 Manuel Preciado (1957–2012), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Paul B. Preciado (Beatriz Preciado; * 1970), spanischer Philosoph und Queer-Theoretiker